Cedar County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:

 Cedar County (Iowa) – okres v Iowě
 Cedar County (Missouri) – okres v Missouri
 Cedar County (Nebraska) – okres v Nebrasce